Julia Clair (ur. 20 marca 1994 w Saint-Dié-des-Vosges) – francuska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu Ski Club Xonrupt, srebrna medalistka Mistrzostw Francji w Skokach Narciarskich 2010 i 2011.

Przebieg kariery 
Pierwszy raz na międzynarodowej arenie wystąpiła 12 sierpnia 2007 w Bischofsgrün, gdzie zajęła 52. miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Pierwsze punkty do klasyfikacji PK zdobyła 8 sierpnia 2009 na tej samej skoczni, zajmując 30. pozycję.

12 września 2010 na skoczni w Lillehammer po raz pierwszy zajęła miejsce w pierwszej dziesiątce zawodów Pucharu Kontynentalnego – uplasowała się na dziewiątym miejscu. Najwyższą pozycję w karierze zajęła natomiast 19 sierpnia 2011 w Oberwiesenthal, gdzie była czwarta.

W kwietniu 2010 została srebrną medalistką mistrzostw Francji w skokach narciarskich w Prémanon, przegrywając tylko z Caroline Espiau. Podobny sukces osiągnęła również w marcu 2011, gdy, podczas mistrzostw Francji w skokach narciarskich rozgrywanych w Chaux-Neuve, zdobyła srebrny medal, przegrywając z Coline Mattel. W 2012 zdobyła kolejny medal mistrzostw Francji, tym razem brązowy, przegrywając z Mattel i Léą Lemare.

Dwukrotnie uczestniczyła w zawodach o mistrzostwo świata juniorek w skokach narciarskich. Zarówno w 2010 w Hinterzarten, jak i rok później w Otepää zajęła 35. lokatę.

3 grudnia 2011 zadebiutowała w Pucharze Świata, zajmując 34. miejsce w Lillehammer.

7 stycznia 2012 po raz pierwszy zawodniczka znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych zawodników konkursu PŚ kobiet w Hinterzarten, zajmując 8. miejsce, po oddanym jedynym skoku (ze względu na odwołaną II serię) na odległość 93 metrów.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuskie skoczkinie narciarskie
Francuscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1994